Марисол Аюсо () е испанска актриса. Става известна на широката публика с ролята си на Еухения „Бим-бам-бум“ Гарсия в комедийния сериал „Аида“. Неин баща е Педро Аюсо, който също е актьор.

Филми 
 Aventuras de Don Quijote. (1960)
 Cariño mío (1961)
 Todos eran culpables (1962)
 Vampiresas 1931 (1962)
 El pecador y la bruja (1964)
 Operación cabaretera (1967)
 Una bruja sin escoba (1967)
 ¡Cómo está el servicio! (1968)
 Objetivo: bi-ki-ni (1968)
 Llaman de Jamaica, Mr. Ward (1968)
 Verano 70 (1969)
 Cuatro noches de boda (1969)
 Mi marido y sus complejos(1969)
 La tonta del bote (1970)
 Yo soy una bellaca (1970)
 Aunque la hormona se vista de seda... (1971)
 Siete minutos para morir (1971)
 Lo verde empieza en los Pirineos (1973)
 Cómo matar a papá... sin hacerle daño (1975)
 Ésta que lo es... (1977)
 Loca por el circo (1982)
 Esto es un atraco (1987)
 Desmadre matrimonial (1987)
 La hora de los valientes (1998)

Външни препратки 
 

Испански актьори и актриси